Keo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Keli Ebulobo, berg, Nusa Tenggara Timur,

USA 

 Keo (ort i USA), Arkansas, Lonoke County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar